Chinedu Ede (Berlijn, 5 februari 1987) is een voormalig Duits profvoetballer. Hij speelde als aanvallende middenvelder of vleugelspeler.

Clubloopbaan 
Ede, de zoon van een Nigeriaanse vader en een Duitse moeder, kwam op 11-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Hertha BSC terecht. Hij maakte op 18 november 2006 in een wedstrijd tegen Borussia Dortmund zijn debuut in de Bundesliga. Nadat hij in het seizoen 2007/08 maar weinig tot spelen kwam voor Hertha BSC, tekende hij in de zomer van 2008 een driejarig contract bij MSV Duisburg dat uitkwam in de 2. Bundesliga. Van 2010 tot 2012 kwam Ede uit voor 1. FC Union Berlin in de 2. Bundesliga.

In 2012 keerde Ede terug in de Bundesliga. Hij tekende een vierjarig contract bij 1. FSV Mainz 05. Vanaf de winterstop in seizoen 2013/14 werd hij voor een half jaar verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern. Daarna werd hij voor een jaar uitgeleend aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta. De optie tot koop werd echter niet gelicht, waardoor Ede aan het eind van het seizoen weer terugkeerde bij Mainz. Na enkele wedstrijden in het tweede elftal werd hij ondanks het nog lopende contract transfervrij door FC Twente overgenomen. Ede tekende een tweejarig contract bij deze club. In maart 2017 werd door FC Twente aangekondigd dat dat contract niet verlengd wordt. Hij vertrok toen naar Bangkok. In december 2017 kwam hij echter zonder club te zitten. Van begin 2018 tot medio 2019 kwam hij uit voor VSG Altglienicke in de Regionalliga Nordost. Hierna ging hij voor FSV Spandauer Kickers in het veteranenteam spelen.

Interlands 
Ede maakte in september 2003 zijn debuut voor het Duits voetbalelftal onder 17. Hij doorliep de verschillende jeugdelftallen en kwam in 2007 onder trainer Dieter Eilts vier keer uit voor Jong Duitsland. Hij maakte deel uit van het winnende Duitse team op het Europees kampioenschap voetbal onder 21 - 2009, al kwam hij op het toernooi niet in actie. Vanwege de nationaliteit van zijn vader kan hij ook uitkomen voor Nigeria.

Statistieken 

Bijgewerkt t/m 1 mei 2020

Externe link 
Profiel op fussballdaten.de
Profiel op fupa.net

Duits voetballer